Christine McVie – cantante e tastierista inglese
 John McVie – bassista britannico
 Tom McVie – allenatore di hockey su ghiaccio, dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese